Everglow (single), een single van de Engelse band Coldplay
 Everglow (meidengroep), een Zuid-Koreaanse meidengroep